Die 26. Mannschafts-Weltmeisterschaft der Herren ( 2019 Men’s World Team Squash Championship) fand vom 15. bis 21. Dezember 2019 in Washington, D.C. in den Vereinigten Staaten statt. Organisiert wurde das Turnier vom US-amerikanischen Squashverband U.S. Squash sowie von der World Squash Federation. Insgesamt traten 23 Mannschaften an.

Sieger der letzten Austragung von 2017 war Ägypten, dessen Mannschaft topgesetzt ins Turnier startete. In einer Wiederauflage des Finales von 2017 setzte sich die ägyptische Mannschaft erneut gegen England durch. In der ersten Partie besiegte Karim Abdel Gawad in fünf Sätzen Declan James, ehe Ali Farag mit einem 3:1-Erfolg über Adrian Waller den fünften Titelgewinnen Ägyptens bereits vorzeitig perfekt machte.

Die deutsche Mannschaft, bestehend aus Simon Rösner, Raphael Kandra, Valentin Rapp und Rudi Rohrmüller, wurde auf Position fünf gesetzt und beendete das Turnier auf dem sechsten Rang. Die Schweiz ging mit Dimitri Steinmann, Reiko Peter, Robin Gadola und Cédric Kuchen an Position 15 gesetzt ins Turnier und belegte den zwölften Platz, ihr bis dato bestes Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften wurden gemäß ihrer Setzung in sechs Gruppen einander zugelost, die Gruppengröße betrug dabei drei bzw. vier Mannschaften. Innerhalb der Gruppen wurde im Round-Robin-Modus gespielt, die beiden bestplatzierten Mannschaften erreichten die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens vier Spielern, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bestritten. Eine Mannschaft hatte gewonnen, wenn ihre Spieler zwei der Einzelpartien gewinnen konnten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spieler.

Teilnehmende Mannschaften 
Insgesamt traten 23 Mannschaften von den fünf kontinentalen Verbänden an: Europa, Asien, Amerika, Afrika und Ozeanien.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Finalrunde

Hauptrunde

Finale

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 12

Plätze 13 bis 23

Plätze 17 bis 20

Plätze 21 bis 23

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Squashturnier 2019
Sportveranstaltung in Washington, D.C.
Squashturnier in den Vereinigten Staaten